Cedral ist der Name von:

 Cedral (San Luis Potosí), Ort in Mexiko
 Municipio Cedral, Gemeinde in Mexiko
 Cedral (Maranhão), Gemeinde in Brasilien
 Cedral (São Paulo), Gemeinde in Brasilien